Экс-ан-Прованс:

 Экс-ан-Прованс — город и коммуна на юге Франции в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, в департаменте Буш-дю-Рон.
 Экс-ан-Прованс — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.
 Экс-ан-Прованс — французский футбольный клуб из одноимённого города.